Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Ordina Open 2009 des Damentennis in ’s-Hertogenbosch. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch